Die Handball-Bundesliga 2001/02 war die 24. der eingleisigen Spielzeiten und die insgesamt 36. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Handball der Männer in der Geschichte der Bundesliga. Die Saison begann am 8. September 2001 und endete mit dem letzten Spieltag am 25. Mai 2002.

Saisonverlauf 
18 Mannschaften spielten um die Deutsche Meisterschaft. Der Tabellenerste am letzten Spieltag ist Deutscher Meister 2002. Aufsteiger zur neuen Saison waren der SV Post Schwerin und Frisch Auf Göppingen. Außerdem fand die Ausspielung des DHB-Pokals zum 28. Mal statt.

Deutscher Meister 2002 wurde zum zehnten Mal in der Vereinsgeschichte die Mannschaft des THW Kiel.

Aus der Bundesliga in die 2. Bundesliga absteigen mussten die SG Solingen, der SV Post Schwerin und die SG VfL/BHW Hameln. Der SG VfL Bad Schwartau wurden nachträglich wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen. Ferner transferierte der Verein seine Bundesligalizenz an den HSV Hamburg.

In 306 Spielen fielen mit insgesamt 16.080 Toren (ø 52,6 pro Spiel) im Durchschnitt etwa 2,5 Tore mehr als in der Saison 2000/01. Dabei gab es 184 Heimsiege, 32 Unentschieden und 90 Auswärtssiege. Den höchsten Heimsieg verzeichnete die SG Wallau/Massenheim am 5. Spieltag mit 43:21 gegen die SG VfL/BHW Hameln. Den höchsten Auswärtssieg erspielte am 24. Spieltag die Mannschaft des SC Magdeburg mit 23:37 beim SV Post Schwerin. Das torreichste Spiel fand am 26. Spieltag zwischen dem TUSEM Essen und der SG Flensburg-Handewitt statt und endete 33:37. Das waren 17 Tore mehr als der Gesamtdurchschnitt. Vier Vereine standen im Verlauf der Saison an der Tabellenspitze: der TUSEM Essen (1×), die HSG Nordhorn (6×), der TBV Lemgo (13×) und der THW Kiel (14×). Torschützenkönig wurde mit 263/59 erzielten Toren Yoon Kyung-shin vom VfL Gummersbach.

Den zum 28. Mal ausgespielten DHB-Pokal sicherte sich die Mannschaft des TBV Lemgo.

Außerdem gewann der SC Magdeburg als erstes deutsches Team die EHF Champions League.

Statistik

Abschlusstabelle 

*Der SG VfL Bad Schwartau wurden nachträglich wegen Lizenzverstößen vier Punkte abgezogen. Ferner transferierte der Verein seine Bundesligalizenz an den HSV Hamburg.

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse der Spiele dieser Saison dar.Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die SG Solingen musste als Tabellensechzehnter in die Relegation. Der Gegner wurde in einer Qualifikation zur Relegation zwischen den Zweitplatzierten der Staffeln Nord und Süd der 2. Bundesliga gefunden. Hierzu wurden zwei Spiele ausgetragen.
Qualifikation
Nach Hin- und Rückspiel qualifizierte sich der Wilhelmshavener HV mit 46:45 (25:21 und 21:24) für die Relegation zur Bundesliga.

Relegation
Nach Hin- und Rückspiel musste sich die SG Solingen mit 56:59 (26:33 und 30:26) geschlagen geben und aus der Bundesliga absteigen.

Die Meistermannschaft

DHB-Pokal 
Den DHB-Pokal 2001/02 gewann die Mannschaft des TBV Lemgo. Sie besiegte im Finale die Mannschaft des SC Magdeburg mit 25:23 (9:10).

All-Star-Game

Weblinks 
 Bundesliga Männer 2001/02

2001
Handballsaison 2001/02